Сюлейман I може да се отнася за:
 Сюлейман I (1494-1566), султан на Османската империя
 Сюлейман I (Иран) (?), шах на Иран